Криспин — мужское имя.

Известные носители
 Криспин  — святой католической церкви.
 Грей-Джонсон, Криспин (род. 1946) — представитель Гамбии в ООН.

Персоналии
 Криспин, Эдмунд (псевдоним Роберта Брюса Монтгомери, 1921–1978) — композитор и автор детективных романов о профессоре Джервейсе Фене.
 Криспин, Энн Кэрол (1950−2013) — американская писательница в жанре научной фантастики
 Криспин, Марк (1956−2012) — создатель протокола IMAP

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки